G8 eller g8 har flere betydninger:
 G7 - G7 eller gruppen af de syv (mellem 1997 og 2014 G8, da Rusland var med i gruppen)
 G8-sokkel - lyspære sokkel
 EMD G8 - General Motors-bygget dieselelektrisk lokomotiv
 Pontiac G8 - sedan (bil)